Clavière ou Clavières est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme
 Étienne Clavière, banquier, immigré genevois, ministre des Finances dans le ministère girondin de 1792

Toponyme



Cours d'eau 
 La Clavière, affluent de rive gauche de la Creuse (départements de la Creuse et de l'Indre).

Lieux 
 Clavières est une commune française, située dans le département du Cantal et la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Clavières est un quartier d'Alès ;
 Clavières est un village, situé entre Neussargues-Moissac et Murat sur la commune de  Virargues dans le département du Cantal.

Édifices 

 Château de Clavières, et village situés à Ardentes dans le département de l'Indre ;
 Château de Clavières à Ayrens dans le département du Cantal ;
 Château de Clavières, au Bignon-du-Maine, dans le département de la Mayenne et la région Pays de la Loire ;
 Château de Clavière, situé au Sud d'Éguzon-Chantôme dans le département de l'Indre ;
 Château de Clavières à Polminhac, dans le département du Cantal et la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Château de Clavières situé à Saint-Agrève dans le département de l'Ardèche ;
 Château de Clavières, avec village, à Velzic, dans le département du Cantal.

Clavières ou Clavière (Claviere en italien) est une commune de la province de Turin dans le Piémont en Italie

Voir aussi  
 Clavieres, cheval qui a gagné en 1923 le Grand Critérium de Longchamp, une course hippique, rebaptisée par la suite Prix Jean-Luc Lagardère;

Homonymie de toponyme